

Geografia
 Bazzana – ripartizione medievale della provincia di Milano
 Bazzana – frazione di Mombaruzzo, comune italiano

Persone
 Bazzana – cognome italiano
 Alessandro Bazzana – ciclista su strada italiano
 Marcello Bazzana – saltatore con gli sci italiano
 Nicolás Bazzana – calciatore argentino